Christine von Baden-Durlach (* 22. April 1645; † 21. Dezember 1705) war durch Heirat Markgräfin von Ansbach sowie später Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg.

Christine wurde als Tochter des Markgrafen Friedrich VI. von Baden-Durlach und seiner Ehefrau Christine Magdalena, einer geborenen Pfalzgräfin von Zweibrücken-Kleeburg, geboren. In erster Ehe war sie verheiratet mit Albrecht, regierender Markgraf von Brandenburg-Ansbach. Dieser verstarb 1667. 1681 heiratete sie dann Friedrich I., regierender Herzog von Sachsen-Gotha-Altenburg, nachdem dieser im gleichen Jahr ebenfalls Witwer geworden war. Beide Ehen Christines blieben kinderlos.

Während ihr erster Mann in der Kirche St. Johannis in Ansbach und ihr zweiter Mann in der Schlosskirche zu Gotha begraben sind, fand die Herzogin ihre letzte Ruhestätte in der Fürstengruft der Schlosskirche zu Altenburg.

Vorfahren

Weblinks 

 

Herzogin (Sachsen-Gotha-Altenburg)
Prinz (Baden)
Friedrich I. (Sachsen-Gotha-Altenburg)
Familienmitglied des Hauses Baden (Linie Durlach)
⚭Christine #BadenDurlach
⚭Christine #BadenDurlach
Markgräfin
Deutscher
Geboren 1645
Gestorben 1705
Frau